Slovo konvertor pochází z latinského converter, což znamená doslovně převodník.

Konvertor je zařízení používané v elektrotechnice, elektronice, metalurgii nebo textilním průmyslu.
Může se jednat o:

 Konvertor (elektrotechnika)
 Konvertor (elektronika)
 Konvertor (informatika) – program nebo část programu, která provádí konverzi dat do jiného formátu nebo kódování
 Konvertor (metalurgie)
 – zařízení, kde se vhání do surového železa kyslík, čímž se z něj odstraňuje přebytečný uhlík a jiné příměsi a vzniká ocel:
Bessemerův konvertor
 Thomasův konvertor
 kyslíkové konvertory (LD, OBM…)
 – zařízení k modifikaci taveniny hořčíkem při výrobě tvárné litiny:
 Fischerův konvertor
 Konvertor (textil)